Све́шникова — женская форма русской фамилии . 

 Известные носители 
 Свешникова, Вера Владимировна (род. 1987) — российская актриса, певица, автор песен.
 Свешникова, Елена Ивановна (род. 1936) — советский и российский учёный-механик.